

Вабіно — місто, штат Вісконсин
 Вабіно — переписна місцевість, штат Вісконсин